Azerat (Dordogne)
Azérat (Haute-Loire)